Ива́н Половцо́в:
* Половцов, Александр Александрович (Половцов старший) (1832—1909) — российский государственный деятель, меценат, промышленник. За счет его личных средств с 1896 года издавался «Русский биографический словарь».
 Половцев, Александр Александрович (Половцов младший) (1867—1944) — генеральный консул в Бомбее (1906—1907), исполняющий обязанности товарища министра иностранных дел (1917).
  Половцов, Александр Андреевич (1805—1892) —  действительный тайный советник, член совета министра государственных имуществ.
 Половцев, Александр Юрьевич (род. 1958) — российский актер театра и кино.